Comiat (laboral) o Acomiadament.
 Comiat (música) Composició d'origen provençal.